Sanctuary může znamenat:

 anglicky svatyně
 Sanctuary (americká hudební skupina) – americká metalová kapela
 Sanctuary (francouzská hudební skupina) – francouzská blackmetalová kapela
 Sanctuary Records Group – britské hudební vydavatelství